Села:
 Луначарське — колишня назва села Азовське (Запорізька область, Бердянський район)

 Луначарське — колишня назва села Федорівка (Донецька область, Покровський район)

 Луначарське — село Покровського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 квітня 1995 року.